Museum der islamischen Zivilisationen oder Museum der islamischen Zivilisation bezeichnet:

 das Sharjah Museum of Islamic Civilization in Schardscha im Golfemirat Schardscha
 das Musée des civilisations de l'Islam in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz